Die Liste der Bibelhandschriften vom Toten Meer umfasst Handschriften mit Bibeltexten unter den Schriftrollen vom Toten Meer (insgesamt maximal 207), darunter auch Texte, bei denen Zitat, Nacherzählung und Auslegung des Alten Testament ineinander übergehen (sogenannte Rewritten Bible).

Die Schriftrollen aus Qumran werden nach dem Fundort (Höhlen Nr. 1–11), mit einem großen Q und einer durchlaufenden Nummer für das jeweilige Fundstück bezeichnet. Ein anderes System benennt die Schriften nach ihrem Inhalt (abgekürzter Buchtitel), mehrere Exemplare davon mit hochgestellten Buchstaben. Das gleiche System wird auch für die Schriftrollen der übrigen Fundorte angewandt.

Die Texte waren fast alle auf dünngegerbtem Ziegen- oder Schafsleder (Pergament) niedergeschrieben; nur in wenigen, hier markierten Fällen auf Papyrus.

Wichtige Handschriften 
Herausragende Rollen und Fragmente biblischer Handschriften sind

hebräische Handschriften
 Große Jesajarolle 1QJesa, 2. Jhd. v. Chr., älteste erhaltene Handschrift eines biblischen Buches überhaupt
 Große Psalmenrolle 11Q5/11QPsa, 1. Jhd. v. Chr., älteste erhaltene Zusammenstellung eines Teils der Psalmen, in einer von späteren Texten abweichenden Reihenfolge und mit zusätzlichen teilweise sonst unbekannten Texten
 Kleine Jesajarolle 1QJesb, 1. Jhd. v. Chr., unvollständige Rolle des Buches Jesaja
 Samuel-Fragmente, 3. bis 1. Jhd. v. Chr., ältere Fassung der Samuel-Bücher
 4Q52, 4Q17, 3. Jhd. v. Chr., älteste sicher datierbare Fragmente biblischer Texte

griechische Handschriften
 Zwölfprophetenrolle vom Nachal Chever 8HevXIIgr, 1. Jhd., älteste fast vollständig erhaltene griechische Handschrift biblischer Bücher
 4Q122, 2. Jhd., zweitältestes erhaltenes griechisches Bibelfragment überhaupt
 4Q119, 4Q120, 4Q121, 7Q1, 7Q2, alle 1. Jhd. v. Chr., gehören zu den ältesten erhaltenen Septuagintafragmenten

Funde aus 11 Höhlen bei Qumran

Funde aus anderen Orten der judäischen Wüste

Einzelnachweise

Literatur 
 George J. Brooke, John M. Allegro, Beate Ego: Biblia Qumranica 3B: Minor Prophets. Brill, Leiden 2005. ISBN 90-04-14330-0
 Emanuel Tov: Revised Lists of the Texts from the Judaean Desert. Brill, Leiden/Boston 2010. ISBN 90-04-17949-6
 Eugene Ulrich: The Biblical Qumran Scrolls. Transcriptions and Textual Variants. Supplements to Vetus Testamentum, Bd. 134. Brill, Leiden/Boston 2010. ISBN 90-04-18038-9

Weblinks 
 Höhlen und Inhalte. (Website der Biblical Archaeology Society)
  M.A. Hoselton: Verzeichnis der Handschriften aus Qumran.

!Bibelhandschriften vom Toten Meer
Handschrift des Alten Testaments

 
!